Castell: Castellarnau, mansió del  de Sabadell
 Biografies:
 Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau, escriptor català
 Ignasi de Castellarnau i Casimiro, polític català
 Francesc Ricomà de Castellarnau, polític català
 Joaquim Castellarnau i Balcells, polític català
 Gerard Castellarnau Plaza, candidat pel Bloc per la Vall en les Eleccions municipals a la Vall de Boí (2007)
 Joaquim Maria de Castellarnau i de Lleopart, president d'honor el 1934 de la Reial Societat Espanyola d'Història Natural